

Astronomia
 Nova – esplosione stellare o stella risultante da tale esplosione

Geografia

Brasile
 Nova Andradina – comune brasiliano nello Stato del Mato Grosso
 Nova Europa – comune brasiliano nello Stato di San Paolo
 Nova Friburgo – comune brasiliano nello Stato di Rio de Janeiro
 Nova Monte Verde – comune brasiliano nello Stato del Mato Grosso
 Nova Odessa – comune brasiliano nello Stato di San Paolo
 Nova Olímpia – comune brasiliano nello Stato del Paraná
 Nova Olímpia – comune brasiliano nello Stato del Mato Grosso
 Nova Veneza – comune brasiliano nello Stato di Santa Caterina
 Nova Veneza – comune brasiliano nello Stato del Goiás

Croazia
 Nova Gradiška – cittadina della Croazia, nella contea di Brod e della Posavina

Estonia
 Nõva – comune estone nella contea di Läänemaa

Italia
 Nova Levante – comune italiano in provincia di Bolzano
 Nova Milanese – comune italiano in provincia di Monza e della Brianza
 Nova Ponente – comune italiano in provincia di Bolzano
 Nova Siri – comune italiano in provincia di Matera

Repubblica Ceca
 Nová Bystřice è una città ceca nel distretto di Jindřichův Hradec

Serbia
 Nova Crnja – città e municipalità della Serbia nel distretto del Banato Centrale
 Nova Gajdobra – villaggio della Serbia situato nella municipalità di Bačka Palanka

Ungheria
 Nova – comune ungherese nella contea di Zala

Personaggi immaginari 
 Nova – nome di diversi personaggi dei fumetti Marvel Comics
 Frankie Raye
 Richard Rider
 Sam Alexander
 Nova – personaggio di Magic Knight Rayearth
 Nova – kaijū della televisione giapponese
 Nova – personaggio di Bleach
 Nova – personaggio di StarCraft

Persone
Alessandro Nova – critico d'arte e dirigente d'azienda italiano
Edoardo Nova – ingegnere italiano collaboratore di Leo Finzi

Televisione
 Nova – pay tv greca
 Nova – canale televisivo privato spagnolo gestito da Atresmedia
 Nova Televisione – emittente televisiva della Sardegna

Altro
 Nova – razzo progettato dalla NASA
 Nova – romanzo di fantascienza di Samuel R. Delany
 Nova – gruppo musicale di Jazz-rock
 Nova – sistema operativo Linux
 Nova – società islandese di telecomunicazioni
 Nova – partito politico slovacco